Anna Enquist, Nederlands schrijfster
Per Olov Enquist, Zweeds schrijver